Filmy
 Lepsze życie (A Better Life) − amerykański film dramatyczny z 2011 roku, w reżyserii Chrisa Weitza
 Lepsze życie (Une vie meilleure) − francuski film dramatyczny z 2011 roku, w reżyserii Cédrica Kahna
 Lepsze życie – serial stacji FX